

Persone
 Andrzej Bohdanowicz – attore polacco (1940–)
 Andrzej Bohdanowicz – zoologo e aracnologo polacco
 Anna Bilińska-Bohdanowicz – pittrice polacca (1857-1893)
 Bazyli Bohdanowicz – violinista polacco (1740-1817)
 Karol Bohdanowicz – ingegnere, geografo e geologo polacco (1864-1947)
 Tomasz Bohdanowicz-Dworzecki – architetto polacco (1859-1920)

Minerali
 Bohdanowiczite – minerale, seleniuro di argento e bismuto